Вовре́-ан-Борн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на південний схід від Парижа, 110 км на схід від Ліона, 17 км на північ від Аннесі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 126 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 335,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вовре-ан-Борн на сайті французького Національного інституту географії
 Вовре-ан-Борн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вовре-ан-Борн на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вовре-ан-Борн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вовре-ан-Борн на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Савоя

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Савоя